BMU steht für:

 Balkan Mountaineering Union, Bergsteiger-Dachverband in Südosteuropa
 Beat ’em up, eine Kategorie von Video- bzw. Computerspielen
 Bermuda, ISO 3166-Ländercode
 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
 Bundesverband Musikunterricht
 Flughafen Sultan Muhammad Salahudin (IATA-Code), Flughafen von Bima (Sumbawa), Indonesien

bmu steht für:
 Burum-Mindik (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf der Huon-Halbinsel, Morobe Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:

Abkürzung